Districtul Fremont sau Districtul civil Fremont (conform originalului, Fremont Township) se poate referi la unul din districtele următoare (în engleză, township), care sunt entități teritoriale de ordin trei (subdivizionare ale comitatelor) din Canada și Statele Unite ale Americii.

Statele Unite ale Americii

Illinois 

 Districtul Fremont, comitatul Lake, statul ;

Indiana 

 Districtul Fremont, comitatul Steuben, statul ;

Iowa 

 Districtul Fremont, comitatul Benton, statul ;
 Districtul Fremont, comitatul Bremer, statul Iowa;
 Districtul Fremont, comitatul Buchanan, statul Iowa;
 Districtul Fremont, comitatul Butler, statul Iowa;
 Districtul Fremont, comitatul Cedar, statul Iowa;
 Districtul Fremont, comitatul Clarke, statul Iowa;
 Districtul Fremont, comitatul Fayette, statul Iowa;
 Districtul Fremont, comitatul Hamilton, statul Iowa;
 Districtul Fremont, comitatul Johnson, statul Iowa;
 Districtul Fremont, comitatul Page, statul Iowa;
 Districtul Fremont, comitatul Winneshiek, statul;

Kansas 

 Districtul Fremont, comitatul Lyon, statul ;

Michigan 

 Districtul Fremont, comitatul Isabella, statul ;
 Districtul Fremont, comitatul Saginaw, statul Michigan;
 Districtul Fremont, comitatul Sanilac, statul Michigan;
 Districtul Fremont, comitatul Tuscola, statul Michigan;

Minnesota 

 Districtul Fremont, comitatul Winona, statul ;

South Dakota - Dakota de Sud 

 Districtul Fremont, comitatul Cavalier, statul ;

Vezi și 

 

 Fremont (dezambiguizare)
 Comitatul Fremont (dezambiguizare)
 Districtul Fremont (dezambiguizare)

Dezambiguizări districte SUA
Nume proprii